McNabb kan som auktorsförkortning betyda:

 Ross F.R. McNabb
 Robert Francis Ross McNabb

Robotskapade auktorsförkortningar